Le tournoi de tennis de Hambourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1987 se dispute du 21 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Isabel Cueto, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Claudia Kohde-Kilsch et Jana Novotná.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 1987 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1987
Hambourg
Sport en Allemagne en 1987
Tennis en septembre 1987